Коупленд ( або ) — англійське або шотландське прізвище, пов'язане з назвою місця проживання  в Камбрії або місцевості Коупленд (Coupland) в Нортумберленді. Обидві назви мають давньонорвезьке походження від Kaupa-Land («куплена земля»).
 Діана Коупленд (; 1928—2006) — англійська акторка.
 Дуглас Коупленд (;  1961) — канадський письменник.
 Кеннет Коупленд (;  1936) — американський письменник, музикант, актор і телевізійний проповідник.
 Кетрін Коупленд (;  1990) — британська веслувальниця, олімпійська чемпіонка (2012).
 Ліліан Коупленд (; 1904—1964) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1932).
 Норман Коупленд (; 1900—1995) — британський військовий капелан, автор книги «Психологія і солдат».
 Рей Коупленд (; 1926—1984) — американський джазовий трубач, флюгельгорніст і композитор.
 Ройал Коупленд (; 1868—1938) — академік, гомеопатичний лікар і політик; сенатор Конгресу США.

Примітки